Klöter ist der Familienname folgender Personen:

 Henning Klöter (* 1969), deutscher Sinologe und Linguist
 Philipp Klöter (1891–1961), deutscher Maler